Лемешівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Лемешівська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Лемешівська сільська рада — Волинська область, Горохівський район
 Лемешівська сільська рада — Житомирська область, Бердичівський район
 Лемешівська сільська рада — Київська область, Яготинський район
 Лемешівська сільська рада — Чернігівська область, Городнянський район
 Лемешівська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район